К-11:
 Daewoo K11 — южнокорейский стрелково-гранатомётный комплекс.
 К-11 — советская атомная подводная лодка проекта 627А «Кит»
 К-11 — армянская снайперская винтовка
 K-11 — дебютный художественный фильм Джулс Мэнн-Стюарт